Falkenlay bezeichnet in Rheinland-Pfalz:

 Falkenlay (Eifel) (413,7 m), Berg in der Eifel bei Kennfus (Bad Bertrich), Landkreis Cochem-Zell
 dortiges Naturschutzgebiet Falkenlay
 Falkenlay, Felsformation im Bitburger Gutland, nahe Ernzen, Eifelkreis Bitburg-Prüm – siehe Liste der Naturdenkmale in Ernzen